Il toponimo Hrachoviste, con diverse grafie, può riferirsi a:

Hrachoviště, comune del distretto di Jindřichův Hradec

Hrachovište, comune del distretto di Nové Mesto nad Váhom